Юрий Петрович Жарков (род. 23 апреля 1926) ― передовик советского народного образования, учитель физики, участник Великой Отечественной войны, почётный гражданин города Кинешмы (2015).

Биография 
Юрий Петрович Жарков родился 23 апреля 1926 года в городе Тейково Ивановской области в многодетной русской семье. Его отец с самого начала Великой Отечественной войны был призван на фронт и практически сразу погиб. В юном возрасте, Юрию пришлось пойти работать. Трудоустроился на Тейковский хлопчатобумажный комбинат токарем. Проявив себя, был переведён в гараж, где вытачивал сложные детали для автомобилей. В 16 лет сослуживцы к нему обращались уважительно «Петрович». 

С 1943 года служил в Красной армии. Участник Великой Отечественной войны. Был направлен во взвод топографов инструментальной разведки в состав 60-й армии. В 1944 году принимал участие в освобождении городов Львов, Краков. С боями участвовал в освободительной операции на территории Чехословакии. Был представлен к наградам ордену Красной Звезды и медали «За отвагу». 

Демобилизовавшись, приехал в Кинешму, где его ждала невеста. Был назначен землеустроителем города. Позже работал учителем физики в школе №1, средней школе №3 и завучем в школе №2, затем был назначен директором этой же школы. Заочно получал образование в аспирантуре Московского педагогического института им. Н.К. Крупской. Будучи директором школы №2, он работал в качестве внештатного научного корреспондента кафедры методики физики Московского педагогического института. У него была возможность приступить к кандидатской и заниматься научной работой, но в августе 1968 года откомандирован в ГДР на должность директора вечерней средней школы при Шверинском ГДО. После окончания командировки, вернулся в Кинешму и был назначен завучем средней школы №17. 

Активный участник общественной жизни города. В настоящее время ветеран ведёт работу по патриотическому воспитанию молодёжи. На общественных началах работал тренером любителей бега «Палитра» в спорткомплексе лесозавода. Увлекается бегом на лыжам и обычным бегом. Неоднократный участник марафонских забегов. Является членом президиума Ивановского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

Решением Кинешемской городской Думы  в 2015 году удостоен звания "Почётный гражданин города Кинешмы".

Проживает в городе Кинешма Ивановской области.

Награды и звания 
 Орден Отечественной войны II степеней 
 Орден Красной Звезды
 Медаль «За отвагу»
 другими медалями.

 Почётный гражданин города Кинешмы (2015)

Примечания

Ссылки 
 Юрий Петрович Жарков  
 Биография Жарков Ю.П. 

Почётные граждане Кинешмы
Топографы Великой Отечественной войны